Canal+ puede hacer referencia a:

Francia 
 Canal+ (canal de televisión francés): versión francesa, la primera versión mundial de Canal+.
 Canal+ (plataforma satélite francesa): plataforma francesa de televisión de pago por satélite
 Groupe Canal+: grupo empresarial de televisión que controla Canal+ Francia.

España 
 Canal+ (canal de televisión español): extinta versión española (actualmente, #0).
 Canal+ (plataforma satélite española): antigua plataforma española de televisión de pago por satélite, previamente denominada Digital+ (actualmente, Movistar+).

México 
 Canal+ (canal de televisión mexicano): versión mexicana (actualmente, TVC Deportes).
 Canal+ (plataforma satélite mexicano): plataforma mexicano de televisión de pago por satélite. (actualmente, Megacable Comunicaciones)